Жаксыжарколь:
 Жаксыжарколь (озеро, Фёдоровский район) — озеро в Фёдоровском районе Костанайской области Казахстана.
 Жаксыжарколь (озеро, Сарыкольский район) — пересыхающее озеро в Сарыкольском районе Костанайской области Казахстана и частично в Тимирязевском районе Северо-Казахстанской области.